Untertal ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Untertal (Bad Rippoldsau-Schapbach), Ortsteil von Schapbach und der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Untertal (Gemeinde Schladming), Ortschaft und Katastralgemeinde von Schladming, Steiermark (Tal des Untertalbachs)
 Untertal (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Tragöß-Sankt Katharein, Steiermark
 Untertal (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil von Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Untertal (Gemeinde Gschnitz), Ortsteil von Gschnitz, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Unterthal